Рейс 203 может иметь следующие значения:
 Рейс 203 Avianca
 Рейс 203 Galaxy Airlines
 Рейс 203 Malév

 Рейс 203 Red Air